Ехидо ел Техокоте има више значења:

 Ехидо ел Техокоте (Темаматла), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ехидо ел Техокоте (Темаскалапа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику